Јадранска лига у кошарци 2020/21. (већ девету сезону под називом АБА лига, што је у ствари скраћеница удружења које организује саму лигу — Adriatic Basketball Association, односно Јадранска кошаркашка асоцијација) је 20. сезона регионалне кошаркашке лиге.

Лига је првобитно бројала 14 клубова. Међутим, 17. децембра 2020. године, након одиграних десет кола, донета је одлука о дисквалификовању словеначког клуба Копер Приморска. Ова мера је изречена због тога што је екипа неоправдано отказала учешће на утакмицама 10. и 11. кола. Такође, одлучено је да ће све утакмице овог клуба, укључујући и оне одигране пре дисквалификације, бити регистроване службеним резултатом 20:0 у корист противника.

Учесници у сезони 2020/21.

Тренери

Промене тренера у току сезоне

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Извор

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела 

Извор

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Разигравање за титулу (Плеј-оф)

Полуфинале 
Први пар:

Други пар:

Финале

Бараж за опстанак у Јадранској лиги

Статистика

Статистички најбољи играчи 

Извор

Најкориснији играчи кола 

Извор

Најкориснији играчи месеца

Годишње појединачне награде

Клубови АБА лиге у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Јадранске лиге на енглеском

2020/21
Сезона 2020/21. у српској кошарци
Сезона 2020/21. у европској кошарци